Панфилович — фамилия. Известные носители:
 Панфилович, Василий Станиславович (1814—1854) — врач.
 Панфилович, Михаил Игнатьевич (1901—1977) — советский военный деятель, генерал-майор.